Cortes de Pallás kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cortes de Pallás (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Cortes de Pallás (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar